Bill Koch (1940) – armatore statunitense
 Bill Koch (1955) – sciatore statunitense